Томнатік () — комуна в Румунії, у повіті Тіміш.
 Томнатік () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Томнатік.
 Томнатік () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Ваду-Крішулуй.

Див. також 
 Томнатик